Езора-Вельке () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Могиленский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 5033 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Крушвица
 Гмина Скульск
 Гмина Стшельно
 Гмина Вильчин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Куявско-Поморского воеводства